

Biografia 
Thomas King è nato nel 2000 in Guinea, e oltre alla recitazione si occupa anche di teatro.

Carriera 
Thomas King ha studiato arte drammatica presso il RESAD e ha preso parte alle opere teatrali Musical Contigo e Gods and men. Nel 2018 ha fatto il suo debutto cinematografico nel film Terminator - Destino oscuro (Terminator: Dark Fate) diretto da Tim Miller. Nello stesso anno ha recitato nella serie Criminal. Nel 2020 ha recitato nel film Black Beach diretto da Esteban Crespo Salais. Nello stesso anno ha preso parte al cast della serie Valeria. Nel 2021 ha recitato nelle serie La templanza e In from the cold. Nel 2021 e nel 2022 è stato scelto per interpretare il ruolo di Heko nella soap opera in onda su La 1 Un altro domani (Dos vidas) e dove ha recitato insieme ad attori Amparo Piñero, Sebastián Haro, Silvia Acosta, Iván Mendes, Boré Buika e Jon López. Nel 2022 è entrato a far parte del cast della serie True Story.

Filmografia

Cinema 
 Terminator - Destino oscuro (Terminator: Dark Fate), regia di Tim Miller (2018)
 Black Beach, regia di Esteban Crespo Salais (2020)

Televisione 
 Criminal – serie TV (2018)
 Valeria – serie TV (2020)
 La templanza – serie TV (2021)
 In from the cold – serie TV (2021)
 Un altro domani (Dos vidas) – soap opera (2021-2022)
 True Story – serie TV (2022)

Teatro 
 Musical Contigo
 Gods and men

Note

Collegamenti esterni